Катрин Хёльцль (, род. 18 июля 1984 года) — немецкая горнолыжница, чемпионка мира 2009 года в гигантском слаломе и обладательница малого Хрустального глобуса Кубка мира 2009/10 в этой же дисциплине.

Хёльцль дважды участвовала в чемпионатах мира. На чемпионате мира 2007 года она стала шестой в гигантском слаломе, а на следующем чемпионате выиграла золото в этой дисциплине (при том, что к тому моменту она не выиграла ни одного этапа Кубка мира), а также стала 18-й в слаломе.

В Кубке мира Хёльцль дебютировала 15 декабря 2001 года. Всего выиграла два этапа Кубка мира, её лучшим результатом в общем зачёте было 8-е место в сезоне 2009/10, кроме того Катрин выиграла зачёт гигантского слалома в сезоне 2009/10.

В октябре 2013 года завершила карьеру.

Выигранные Кубка мира 
 Гигантский слалом — 2009/10

Победы на этапах Кубка мира (2)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Германии
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года